Swatek ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Swatek (1932–1990), deutscher Politiker (SED)
 Barret Swatek (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Nikolaus Swatek (* 1991), österreichischer Politiker (NEOS)

Siehe auch:
 Svátek